Анатолий Слесаренко:* Слесаренко, Анатолий Алексеевич (1923—1997) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и композитор.
 Слесаренко, Анатолий Васильевич (род. 1957) — советский и российский шахматист, гроссмейстер по шахматной композиции.
 Слесаренко, Анатолий Павлович — советский математик, доктор физико-математических наук, член НАН. Изучал S-функции (функции Слесаренко).